Бюро корпораций, предшественник Федеральной торговой комиссии, было создано 14 февраля 1903 года во время Эры прогрессивизма в качестве следственного органа Министерства торговли и труда. Основной ролью бюро было изучение и представление доклада о промышленности, при этом акцентируя внимание на монополизм. Рекомендации, изложенные в докладе Бюро о нефтяном транспорте 1906 года, были включены в закон Хепберн 1906 года. В 1912 году Бюро выпустило доклад о развитии гидроэнергии, что привело к созданию федерального закона об гидроэнергии. Бюро также провело исследования Табачной промышленности,Металлургии ,Деревообработки и других отраслей промышленности.

В 1915 году Бюро корпораций вошло в состав созданной Федеральной торговой комиссии. Комиссия приняла на работу сотрудников Бюро и продолжила исследования, начатые Бюро Промышленности.

Литература 
 MacLean, Elizabeth Kimball. "Joseph E. Davies: The Wisconsin Idea and the Origins of the Federal Trade Commission," Journal of the Gilded Age and Progressive Era (2007) 6#3 pp 248–284.
 Murphey, William, “Theodore Roosevelt and the Bureau of Corporation: Executive-Corporate Cooperation and the Advancement of the Regulatory State,” American Nineteenth Century History 14 (Март 2013), 73–111.

Министерство торговли США
Организации, основанные в 1903 году